Eksjö (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Eksjö (stad), de hoofdplaats van deze gemeente.